I risultati completi del motomondiale 1956 furono i seguenti

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

Classe 500 
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 350 
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 250 
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe 125 
Classifica piloti

Classifica costruttori

Classe sidecar 
Classifica equipaggi

Classifica costruttori

Note

Collegamenti esterni

 
 

 1956